ISO 9 es un estándar internacional que establece el sistema de transcribir los caracteres cirílicos usando caracteres del alfabeto latino; se emplea para muchos idiomas eslavos y no eslavos, que utilizan variaciones del sistema cirílico. El estándar fue publicado en febrero de 1995.

El estándar ISO 9 se caracteriza por poseer un sistema univocal, que significa que a cada vocal en alfabeto cirílico le corresponde una y solo una vocal en alfabeto latino; eso es posible por usar varios signos diacríticos. El sistema univocal posibilita una fácil transcripción de un alfabeto al otro en ambas direcciones. Las versiones anteriores (ISO/R 9:1954, ISO/R 9:1968, ISO 9:1986) usaban la transliteración científica del cirílico, lo que provocaba muchas ambigüedades.

ISO 9:1995 o GOST 7.79 System A 

El estándar cuenta con tres tablas de transliteración. La primera cubre los idiomas eslavos contemporáneos, la segunda: las antiguas ortografías eslavas (excluyendo las letras incluidas en la primera tabla) y la tercera: los alfabetos de los idiomas no eslavos (incluyendo la mayoría de las letras de la tabla n.º 1).

La siguiente tabla combina las tres tablas mencionadas arriba y muestra varios caracteres de las lenguas: eslavas, iranias, romances, túrquicas, urálicas, mongólicas, caucásicas, tunguses, paleosiberianas y otras del territorio de la antigua Unión Soviética.

En el System A a cada carácter del alfabeto cirílico le corresponde uno y solo un carácter del alfabeto latino; algunos de ellos utilizan diacríticos; el sistema A es idéntico a ISO 9:1995.

Ejemplo 

He aquí un ejemplo de la transliteración usando este sistema. El ejemplo viene del Himno nacional de Rusia.

GOST 7.79 System B 

En el System B a cada carácter del alfabeto cirílico le corresponde uno o varios caracteres del alfabeto latino; no se utilizan los diacríticos.

El sistema B fue usado en 2014 para transliteración de los nombre de las calles de Moscú. Fue criticado por no parecerse a la pronunciación real de los nombres.

Referencias 

Normas ISO
Romanización
Alfabeto cirílico